Охо де Агва дел Запоте има више значења:

 Охо де Агва дел Запоте (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Охо де Агва дел Запоте (Ромита), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику